Okręty US Navy o nazwie Albany, pochodzącej od miasta Albany.

 Pierwszy "Albany" był 22-działowym slupem wojennym przyjętym do służby w 1846 i zaginionym na morzu w 1854.
 Drugi "Albany" był 14-działowym slupem (screw sloop) przyjętym do służby jako Contoocook w 1868; przemianowany w 1869 i wycofany ze służby w 1870.
 Trzeci "Albany" (CL-23) był krążownikiem pancernopokładowym kupionym w 1898 i później przeklasyfikowanym na lekki krążownik.
 Czwarty "Albany" (CA-123) był ciężkim krążownikiem włączonym do służby w 1946 i później przebudowanym na krążownik rakietowy (CG-10), okręt od którego pochodzi nazwa krążowników rakietowych typu Albany.
 Piąty "Albany" (SSN-753) to okręt podwodny typu Los Angeles przyjęty do służby w 1990 i pozostający w aktywnej służbie w roku 2004.

Albany